Кодзука — фамилия. Известные носители:

 Кодзука, Такахико (род.1989) — японский фигурист-одиночник, сын Ц. Кодзуки.
 Кодзука, Цугухико (род.1946) — японский фигурист-одиночник; впоследствии судья ИСУ и тренер по фигурному катанию, отец Т. Кодзуки.